Luis Horna e Potito Starace hanno battuto in finale Tomas Behrend e Christopher Kas 7-6(4), 7-6(5).

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 František Čermák /  Leoš Friedl  (quarti di finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 2007
ATP Tour 2007